Драп може да се односи на:

 Драп (Француска), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Драп (боја), врста боје